Sandra Pires ist der Name folgender Personen:

* Sandra Pires (Sängerin) (* 1969), portugiesisch-österreichische Sängerin
 Sandra Pires (Beachvolleyballspielerin) (* 1973), brasilianische Beachvolleyballspielerin